Les rues de la République sont une des marques de l'effervescence républicaine en France à la fin du . De nombreuses villes françaises et étrangères ont ainsi nommé une voie publique (avenues, boulevards, esplanades, places, rues, ponts, etc.) de cette façon.

Allemagne 
 Place de la République, Berlin ;

Argentine 
 Place de la République, Buenos Aires

Arménie 
 Place de la République, Erevan
 Place de la République, station de l'unique ligne du métro d'Erevan.

Brésil 
 Place de la République, Rio de Janeiro
 Place de la République, São Paulo

Espagne 
 Place de la République, Barcelone (Catalogne)

France 
Avenue
 Avenue de la République à Aubervilliers
 Avenue de la République à Bagnolet
 Avenue de la République à Bondy
 Avenue de la République à Bourg-la-Reine
 Avenue de la République à Courbevoie
 Avenue de la République à Clermont-Ferrand
 Avenue de la République à Épinay-sur-Seine
 Avenue de la République à Fontenay-sous-Bois
 Avenue de la République à Ivry-sur-Seine
 Avenue de la République (ou « Grand Boulevard ») à Lille
 Avenue de la République à Maisons-Alfort
 Avenue de la République à Montluçon
 Avenue de la République à Montrouge
 Avenue de la République à Nanterre
 Avenue de la République à Nice
 Avenue de la République à Paris
 Avenue de la République à Pierrefitte-sur-Seine
 Avenue de la République à Rosny-sous-Bois
 Avenue de la République à Saint-Nazaire
 Avenue de la République à Villemomble
 Avenue de la République à Vincennes
 Avenue de la République à Vitry-sur-Seine

 Boulevards
 Boulevard de la République à La Garenne-Colombes
 Boulevard de la République à Noisy-le-Sec

Cours
 cours de la République au Havre ;
 cours de la République à Villeurbanne

Places
 Place de la République, Andrest
 Place de la République, Angers
 Place de la République, Arcis-sur-Aube
 Place de la République, Arles
 Place de la République à Bagneux
 Place de la République, Bélarga
 Place de la République, Bléré
 Place de la République, Bois-Colombes
 Place de la République, Bondy
 Place de la République, Bordeaux
 Place de la République, Boulogne-sur-Mer
 Place de la République, Caen
 Place de la République, Châlons-en-Champagne
 Place de la République-François-Mitterrand, Clichy
 Place de la République, Corneilhan
 Place de la République, Dijon
 Place de la République, Dunkerque
 Place de la République, Fitz-James (indiquée en tant que "Place République" sur la plaque de rue)
 Place de la République, Fontainebleau
 Place de la République, Forgès (appelé aussi "Place de la Mairie")
 Place de la République, Fougères
 Place de la République, Gap
 Place de la République, Gournay-sur-Marne
 Place de la République, Hyères
 Place de la République, Liancourt
 Place de la République, Lille
 Place de la République, Limoges
 Place de la République, Lyon
 Place de la République, Le Mans
 place de la République, Malakoff
 Place de la République, Mamoudzou
 Place de la République, Mende
 Place de la République, Metz
 Place de la République, Nancy
 Place de la République, Nantes
 Place de la République, Nemours
 Place de la République, Nevers
 Place de la République, Nyons
 Place de la République, Orléans
 Place de la République, Paris
Place de la République, Pau
 Place de la République, Perpignan
 Place de la République, Reims
 Place de la République, Rennes
 Place de la République, Saint-Martin-de-Ré
 Place de la République, Saint-Ouen-sur-Seine
 Place de la République, Sauveterre-de-Guyenne
 Place de la République, Samois-sur-Seine
 Place de la République, Sarrebourg
 Place de la République, Souppes-sur-Loing
 Place de la République, Strasbourg
 Place de la République, Vannes
 Place de la République, Vanves
 Place de la République, Vesoul

Ponts
 Pont de la République à Argentat ;
 Pont de la République à Besançon ;
 Pont de la République (Montpellier).

Rues
 Rue de la République à Avignon
 Rue de la République à Audun-le-Tiche
 Rue de la République à Béziers
 Ancien nom de la rue d'Espagne à Bayonne
 Rue de la République à Bobigny
 Rue de la République à Castelnau-de-Médoc
 Rue de la République à Chambéry
 Rue de la République à Charenton-le-Pont
 Rue de la République à Corbeil-Essonnes
 Rue de la République à Grenoble
 Rue de la République au Bourget
 Rue de la République à Lyon
 Rue de la République à Marseille
 Rue de la République à Meudon
 Rue de la République à Montpellier
 Rue de la République à Nancy
 Rue de la République à Orléans
 Rue de la République à Pleyber Christ
 Rue de la République à Puteaux
 Rue de la République à Romainville
 Rue de la République à Rouen
 Rue de la République à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 Rue de la République à Saint-Girons (Ariège)
 Rue de la République à Senlis (Oise)
 Rue de la République à Sens (Yonne)
 Rue de la République à Toulouse
 Rue de la République à Vanves

Italie 
 Place de la République, Florence
 Place de la République, Livourne
 Place de la République, Naples
 Place de la République, Rome

Malte 
 Place de la République, La Valette
 Place de la République, Tarxien
 Place de la République, Żejtun
 Place de la République, Żurrieq

Portugal 
 Place de la République, Porto

Serbie 
 Place de la République, Belgrade
 Place de la République, Sombor
 Place de la République, Zrenjanin

Slovénie 
 Place de la République, Ljubljana

Tunisie 
 Place de la République, Tunis

Titre d'œuvres 
 Place de la République, documentaire français réalisé par Louis Malle, sorti en 1974.
 Place de la République, chanson de Cœur de pirate (2013).

Voir aussi 

 

République
Homonymie